Осада Штральзунда:

 Осада Штральзунда (1628)
 Осада Штральзунда (1678)
 Осада Штральзунда (1715)
 Осада Штральзунда (1807)

Осады по городам